Een vroege term voor de Engelse titel Earl
Eorl (Tolkien)